Il singolare maschile  del torneo di tennis Estoril Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Thomas Muster 3-6,6-1,6-3.

Teste di serie 

 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Carlos Moyá (semifinali)
 Alberto Berasategui (campione)
 Albert Costa (quarti di finale)

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Thomas Muster (finale)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Albert Portas (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1998
ATP Tour 1998